Гран-при США-Запад  - этот этап Формулы-1 проходил 28 марта, 1976 в Лонг-Бич.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при США-Запад
События 28 марта
Март 1976 года
1976 год в Калифорнии